Villum Clausen (schip, 2000)
Villum Clausen (vrijheidsstrijder)